Brunnentalbach ist ein Gewässername:
 Brunnentalbach (Althäuser Bach), linker Oberlauf des Althäuser Bachs (zum Wachbach) in Althausen, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnentalbach (Mittelbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Mittelbachs (zum Kocher) bis unterhalb von Oberalfingen, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Brunnentalbach (Salzbach), linker Zufluss des dort noch Kröppenbach genannten Salzbachs (zur Wieslauter) in Glashütte, Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Brunnenbach
 Dreibrunnentalbach